

Patronymie

 Marie-Carole Ciuntu (1965- ) est une femme politique française. 
 Stefan Ciuntu (1986- ) est un joueur de rugby à XV.